Сент-Барб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Сент-Барб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези

Також 
 Барб